Ganslandt ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Ganslandt (1804–1884), deutscher Kaufmann und Parlamentarier
 Elisabeth Ganslandt, geb. Hasse (1856–1945), deutsche Frauenrechtlerin
 Röttger Ganslandt (1772–1834), Lübecker Ratsherr
 Wilhelm Ganslandt (1800–1867), Lübecker Ratsherr